

Содержание 
В суре содержится описание событий, которые произойдут при и после наступления Судного часа. Подчеркивается значимость Корана и отводятся измышления и клевета, направленные против него (Мухаммеда)